Фатьма-хатун (), также известна, как Фатьма Султан () 1592, Стамбул — 1657) — вторая фаворитка султана Ахмеда I и мать его четверых детей. Носила титул Султан, но, вероятно, потеряла его после смерти своих сыновей в младенчестве

Фатьма Ферахшад родилась в семье албанского паши, воспитывалась в семье тёти Ахмеда I, Фатьмы-султан и её мужа Халил-паши. Вероятно, являлась подарком, как и Кёсем-султан. В гаремных документах есть печать Фатьмы-хатун, как Хасеки II. В записях современников того времени упоминается как внучка албанского паши и «тихая» боснийка. Никакого влияния Фатьма не имела, в отличие от Махфируз-султан и Махпейкер-султан. Впрочем, Фатьма и не принимала участия в борьбе за престол, так как все её потенциальные наследники умерли в младенчестве. Но всё же она родила Ахмеду I как минимум четверых детей. В 1606/7 Гевхерхан-султан , в 1609 умершего в младенчестве Шехзаде Джихангира, в 1612 Шехзаде Хасана. После смерти мужа в 1618 родила дочь Абиде-султан в Старом Дворце. Известно, что после второго замужества Гевхерхан-султан , Фатьма Ферахшад переехала к ней во дворец и скончалась там в 1657.

Также она упоминается в записях английского дипломата Пола Райкота . По его словам «несмотря на всю пышность и величие свадьбы, мать принцессы Гевхерхан подверглась гневу султана Ахмеда. Ахмед настолько был зол, что жестоко избил мать невесты, топтал её ногами и даже пронзил щеку кинжалом. Закончился гнев султана тем, что мать невесты была выслана в Старый Дворец».

Венецианский посол Альморо Нани в 1614 писал, что Фатьма является очень тихой и спокойной женщиной с двумя дочерьми, её сын умер в младенчестве.

Примечания 

Супруги османских султанов